1967 Голяма награда на Италия е 18-о за Голямата награда на Италия и девети кръг от сезон 1967 във Формула 1, провежда се на 10 септември 1967 година на пистата Монца близо до град Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия